Colliculus bzw. Plural Colliculi (Latein für 'Hügelchen') steht für:

 Colliculi inferiores, anatomische Struktur im Mittelhirn
 Colliculi superiores, anatomische Struktur im Mittelhirn
 Colliculus seminalis, anatomische Struktur in der Prostata